Grazie al film The Lobster ha ricevuto la nomination all'Oscar per la sceneggiatura originale.

Filmografia 
Dogtooth (Κυνόδοντας), regia di Yorgos Lanthimos (2009)
Alps (Άλπεις), regia di Yorgos Lanthimos (2011)
L, regia di Babis Makridis (2012)
The Lobster, regia di Yorgos Lanthimos (2015)
Chevalier, regia di Athina Rachel Tsangari (2015)
Il sacrificio del cervo sacro (The Killing of a Sacred Deer), regia di Yorgos Lanthimos (2017)
Miserere (Οίκτος), regia di Babis Makridis (2018)

Premi e candidature 
 2011 - Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
 Premio Osella per la migliore sceneggiatura per Alps
 2017 - Premi Oscar
 Candidatura all'Oscar alla migliore sceneggiatura originale per The Lobster
 2017 - Festival di Cannes
 Prix du scénario per Il sacrificio del cervo sacro

Collegamenti esterni